Ламонт — фамилия. Известные носители:
 Ламонт, Дэниэл Скотт (1851—1905) — 39-й военный министр США.
 Ламонт, Иоганн (1805—1879) — немецкий астроном.
 Ламонт, Корлисс (1902—1995) — американский философ и общественный деятель.
 Ламонт, Лилиан (ум. 1953) — американская танцовщица и актриса театра.
 Ламонт, Молли (1910—2001) — англо-американская актриса.
 Ламонт, Нед (род. 1954) — американский предприниматель и политик.
 Ламонт, Норман (род. 1942) — британский государственный деятель.
 Ламонт, Рори (род. 1982) — шотландский регбист.

Другое 
 Ламонт — остатки большого ударного кратера в западной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.